Douglas Water kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Douglas Water (vattendrag i Storbritannien, Argyll and Bute, lat 56,18, long -5,10), Skottland, 
 Douglas Water (vattendrag i Storbritannien, lat 55,63, long -3,75), Skottland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar